«В смертельной зоне» — американский художественный фильм, поставленный актёром и режиссёром Стивеном Сигалом.

Сюжет 

Форрест Тафт — человек, который всегда выбирает только один путь. Тафт — прекрасный специалист по борьбе с пожарами на нефтяных скважинах, который работает на крупного владельца нефтяных станций — Майкла Дженнингса. После очередного тушения пожара он заходит в бар, где местные унижают коренного жителя. Тафт вступает с ними в драку и побеждает.

Друг Тафта — Хью Палмер, старый начальник нефтяной станции — говоря о последнем пожаре, пытается убедить его, что клапаны на станции были бракованные и взрыв был подстроен.

Сам Майкл Дженнингс хоть и убеждает всех, что действует экологично, но в действительности засоряет природу Аляски, чем недовольны вожди местных племен. Он собирается ввести в эксплуатацию самую крупную станцию по добыче и переработке нефти Aegis 1, но сделать это ему нужно быстро, иначе права на нефть перейдут к эскимосам. По этой причине Дженнингс заказал бракованные клапаны — у него нет времени ждать поставки нормальных клапанов. Однако Хью Палмер сообщает об этом в комитет по экологии.

Неисправность почти всего оборудования на новой станции обнаруживает и Тафт. Эту информацию Палмер скачивает на дискету и удаляет из компьютера, но к нему домой наведываются помощник Дженнингса МакГрудер и его подручный Отто. Палмер говорит, что из-за неисправного оборудования новая станция взорвётся после запуска. МакГрудер просит его отдать дискету с документацией, но Палмер отказывается. Тогда МакГрудер вначале обыскивает его дом, но ничего не обнаружив, вместе с Отто до смерти пытает Палмера, однако дискету с данными найти убийцам так и не удаётся.

Тафт обвиняет Дженнингса в грязных делах. Тогда Дженнингс обманом завлекает Тафта на станцию (где тот находит труп Палмера), а после этого взрывает станцию. На конференции Дженнингс обвиняет во взрыве обеих станций Тафта и Палмера.

Но Тафту удаётся спастись, и его находят эскимосы. Он отвозят Тафта в своё поселение, и их вождь объявляет того человека с духом медведя. Тафт проходит несколько ритуалов и обживается в поселении. Вскоре туда наведывается МакГрудер и, пытаясь выпытать у эскимосов нахождение Тафта, случайно стреляет в вождя, от чего тот умирает.

Тафт решает отомстить Дженнингсу за всё и вместе с дочерью вождя Масу едет к дому Палмера на снегоходе. Там они переодеваются, но там же их находит Отто вместе с подручными. Начинается перестрелка, в ходе которой Тафт убивает Отто и всех его подручных. Чтобы уничтожить Тафта, Дженнингс подряжает отряд наёмников под предводительством Стоуна и отправляет вместе с ними МакГрудера.

Намереваясь взорвать Aegis 1, Тафт запасается оружием у старого друга. Группа Стоуна начинает погоню за Тафтом и Масу по лесу, в ходе которой Тафт убивает нескольких наёмников и взрывает один из их вертолетов. Вечером они с Масу пробираются на новую станцию, предназначенную к запуску. Дженнингс разместил по всей станции наёмников Стоуна и людей ФБР. Тафт выводит из строя генератор, после чего устраивает так, чтобы по телефонному звонку на специальный номер генератор взорвался. В очередной перестрелке он убивает ещё несколько человек Стоуна. МакГрудер, секретарша Лайлз и все, кто находятся в комнате управления спасаются бегством. МакГрудер пытается улететь на вертолете, но Тафт убивает МакГрудера, натолкнув его на вращающийся винт вертолёта. Лайлз пытается уехать, но её машина врезается в цистерну с топливом и взрывается. На станции начинают происходить взрывы, и рабочие бегут прочь. Тафт пробирается в комнату управления и отключает всё. После этого он убивает Стоуна и минирует главный генератор. Найдя Дженнингса, Тафт сначала подвешивает его на тросе, а потом сбрасывает в бассейн с нефтью. Вместе с Масу Тафт покидает станцию, и та взрывается.

Тафт собирает конференцию, на которой благодарит все племена, рассказывает об бесчинствах Дженнингса и о том, что пора прекращать загрязнять окружающую среду.

В ролях

Производство и съемки 

После успеха фильма «В осаде», Стивен Сигал захотел стать режиссером. Его поддержали две студии, однако их требования не устроили Стивена. Тогда другая студия предложила ему снять фильм «Невидимый воин», которая и превратилась в «В смертельной опасности». Тогда Стивен уговорил студию увеличить бюджет до 50 миллионов долларов, что студия и сделала.

Съёмки фильма проводились с 18 мая по 19 августа 1993 года.
На съемках Сигал много ссорился со съемочной группой и актерами, вносил правки в сценарий и растягивал бюджет. После неудачных тест-показов ленту сократили из-за затянутости.

Музыка 
Финальную композицию «Under the Same Sun» исполнила немецкая группа Scorpions.

Прокат 
Попав в кинотеатры в 1994 году, фильм провалился в США, собрав 38 миллионов. Чтобы не усугублять провал, студия отказалась от большого мирового проката.

Оценки 
Фильм получил в основном негативные оценки. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм удостоился рейтинга одобрения 12 % на основе 34 рецензий кинокритиков. Критики отметили низкое качество диалогов, плохую игру актеров, ужасную режиссерскую работу и невнятный сценарий. Но некоторые отметили неплохие спецэффекты.

Фильм получил 5 номинаций на премию «Золотая малина» и получил одну награду в номинации «Худший режиссер».

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США